В парному розряді жіночого тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Мерседес Пас і Аранча Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Сандра Чеккіні і Лаура Аррая 6–2, 6–0.

Сіяні пари 

 Мерседес Пас /  Аранча Санчес (чемпіонки)
 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (півфінал)

 Пенні Барг /  Пінат Луї (півфінал)
 Сандра Чеккіні /  Лаура Аррая (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1990